Lorentzen bezeichnet:
 Lorentzen, eine Gemeinde in Frankreich

Lorentzen ist der Familienname folgender Personen:
 Annemarie Lorentzen (1921–2008), norwegische Politikerin und Botschafterin
 Carl Lorentzen (1860–1932), dänischer Arzt
 Carl August Lorentzen (1896–1958), dänischer Einbrecher, Tresorknacker und Ausbrecherkönig
 Carl Friedrich Adolph Lorentzen (1801–1880), deutscher Landschaftsmaler
 Christian August Lorentzen (1749–1828), dänischer Kunstmaler
 Christian Wilhelm Schultz-Lorentzen (1873–1951), dänischer Missionar, Pastor, Propst, Eskimologe, Autor, Bibelübersetzer und Hochschulleiter
 Erling Lorentzen (1923–2021), norwegisch-brasilianischer Reeder und Industrieller sowie Gründer des brasilianischen Zelluloseunternehmens Aracruz
 Friedrich August Lorentzen (1765–1842), deutscher Apotheker 
 Håkon Lorentzen (* 1997), norwegischer Fußballspieler
 Håvard Holmefjord Lorentzen (* 1992), norwegischer Eisschnellläufer
 Helge Schultz-Lorentzen (1926–2001), dänischer Lehrer und Museumsangestellter
 Henning Schultz-Lorentzen (1901–1995), dänischer Propst
 Johannes Lorentzen (1881–1949), deutscher lutherischer Pastor und Volksmissionar
 Jørgen Lorentzen (* 1956), norwegischer Geschlechterforscher und Dokumentarfilmproduzent
 Karl Lorentzen (1817–1888), deutscher klassischer Philologe, Journalist und liberaler Politiker
 Kasper Lorentzen (* 1985), dänischer Fußballspieler
 Peter Lorentzen (* 1983), norwegischer Eishockeyspieler
 Tim Lorentzen (* 1973), deutscher evangelischer Theologe und Kirchenhistoriker

Sonstiges:
 Lorentzen (Familie), norwegische bürgerliche Familie
 Lorentzenpiggen, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Schultz-Lorentzen
 Lorenzen